Termin AST ima više značenja.
 Arginin N-sukciniltransferaza, enzim
 Aspartat transaminaza, enzim